Philosophia naturalis steht für:

 Philosophia naturalis, deutsche Zeitschrift (1950 bis 2013)
 Philosophia naturalis, Werk von Henricus Regius (1654)
 Philosophia naturalis, Werk von Wolferdus Senguerdius (1681)
 Philosophia naturalis, Textbuch von Heinrich Haan (1894)
 Bibliographia Antiqua: Philosophia naturalis, Werke von Robert J. Forbes (1940 bis 1963)

Siehe auch:
 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Hauptwerk von Isaac Newton
 Naturphilosophie